Błędny rycerz – średniowieczny, wędrowny rycerz
 autobus dla zagubionych czarodziejów w cyklu Harry Potter
 Błędny rycerz. Złota kolekcja – płyta Michała Bajora